Jméno a příjmení Karel Mašek mělo více nositelů:

 Karel Mašek (1867–1922) – český básník, spisovatel, dramatik, novinář a překladatel
 Karel Vítězslav Mašek (1865–1927) – český architekt, ilustrátor, malíř a vysokoškolský pedagog
 Karel Mašek (biochemik) (1919–2003) – český biochemik